Les Penni sont une famille d'artistes italiens dont les membres sont :
 Giovan Francesco Penni (1488/1496 – 1528) dit Il Fattore et élève de Raphaël, et ses frères :
 Bartolommeo  Penni,  artiste à la cour des Tudor auprès d'Henri VIII d'Angleterre entre 1531 et 1533
 Luca Penni (1500/1504 -  1556), qui finit sa vie auprès du cercle des artistes italiens à l'école de Fontainebleau, en France où il fut surnommé  le Romain 
 son fils Laurent Penni, graveur

Famille d'artistes italiens